Bonningues-lès-Ardres, Pas-de-Calais
 Bonningues-lès-Calais, Pas-de-Calais